|-
|(85501)||1997 TP23|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,210|| align=right|5,81|| align=right|3,737||MBA||9. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85502)||1997 TZ23|| align=right|15,9|| align=right|3,157|| align=right|0,069|| align=right|1,34|| align=right|5,608||MBA||11. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85503)||1997 TF25|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,190|| align=right|5,74|| align=right|3,640||MBA||10. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(85504)||1997 TC26|| align=right|15,5|| align=right|2,456|| align=right|0,209|| align=right|5,58|| align=right|3,849||MBA||11. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85505)||1997 UU3|| align=right|14,7|| align=right|2,343|| align=right|0,283|| align=right|24,92|| align=right|3,587||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85506)||1997 UU4|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,286|| align=right|6,33|| align=right|3,634||MBA||19. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85507)||1997 UD5|| align=right|14,7|| align=right|2,675|| align=right|0,146|| align=right|13,28|| align=right|4,375||MBA||21. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85508)||1997 UD7|| align=right|15,8|| align=right|2,470|| align=right|0,036|| align=right|6,41|| align=right|3,882||MBA||23. oktober 1997||Kleť||Klet
|-
|(85509)||1997 UY7|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,219|| align=right|1,04|| align=right|3,605||MBA||28. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(85510)||1997 UZ7|| align=right|15,8|| align=right|2,444|| align=right|0,211|| align=right|14,73|| align=right|3,820||MBA||29. oktober 1997||Kleť||Klet
|-
|(85511)||1997 UR10|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,205|| align=right|2,39|| align=right|3,779||MBA||30. oktober 1997||Solingen||B. Koch
|-
|(85512)||1997 UW10|| align=right|14,9|| align=right|2,365|| align=right|0,203|| align=right|6,69|| align=right|3,637||MBA||29. oktober 1997||Ramonville||C. Buil
|-
|(85513)||1997 UE11|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,225|| align=right|1,61|| align=right|3,598||MBA||31. oktober 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(85514)||1997 UD16|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,206|| align=right|2,76|| align=right|3,721||MBA||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85515)||1997 UT24|| align=right|16,3|| align=right|2,360|| align=right|0,245|| align=right|2,20|| align=right|3,626||MBA||26. oktober 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(85516)||1997 VF|| align=right|16,4|| align=right|2,348|| align=right|0,247|| align=right|5,78|| align=right|3,598||MBA||2. november 1997||Kleť||Klet
|-
|(85517)||1997 VL1|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,150|| align=right|6,63|| align=right|3,604||MBA||1. november 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(85518)||1997 VC3|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,318|| align=right|3,47|| align=right|4,313||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85519)||1997 VR8|| align=right|15,7|| align=right|2,716|| align=right|0,024|| align=right|8,10|| align=right|4,475||MBA||3. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85520)||1997 WO2|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,166|| align=right|6,69|| align=right|3,569||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85521)||1997 WW2|| align=right|16,6|| align=right|2,353|| align=right|0,236|| align=right|1,30|| align=right|3,608||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85522)||1997 WT4|| align=right|16,6|| align=right|2,419|| align=right|0,190|| align=right|3,56|| align=right|3,762||MBA||20. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85523)||1997 WM5|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,168|| align=right|10,37|| align=right|4,472||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85524)||1997 WZ8|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,076|| align=right|3,50|| align=right|4,118||MBA||21. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85525)||1997 WJ10|| align=right|15,9|| align=right|2,663|| align=right|0,079|| align=right|3,76|| align=right|4,345||MBA||21. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85526)||1997 WM10|| align=right|15,3|| align=right|2,337|| align=right|0,176|| align=right|4,85|| align=right|3,573||MBA||22. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85527)||1997 WT10|| align=right|16,5|| align=right|2,826|| align=right|0,038|| align=right|1,06|| align=right|4,751||MBA||22. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85528)||1997 WP12|| align=right|15,7|| align=right|3,041|| align=right|0,175|| align=right|0,86|| align=right|5,301||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85529)||1997 WW12|| align=right|15,9|| align=right|2,367|| align=right|0,139|| align=right|5,94|| align=right|3,642||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85530)||1997 WN15|| align=right|16,5|| align=right|2,413|| align=right|0,220|| align=right|3,09|| align=right|3,748||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85531)||1997 WU17|| align=right|15,1|| align=right|2,711|| align=right|0,130|| align=right|9,62|| align=right|4,462||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85532)||1997 WD21|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,153|| align=right|13,47|| align=right|4,409||MBA||23. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(85533)||1997 WM22|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,143|| align=right|5,58|| align=right|3,737||MBA||28. november 1997||Caussols||ODAS
|-
|(85534)||1997 WB26|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,191|| align=right|0,69|| align=right|3,693||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85535)||1997 WZ27|| align=right|15,3|| align=right|2,466|| align=right|0,183|| align=right|2,52|| align=right|3,872||MBA||29. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85536)||1997 WN31|| align=right|16,2|| align=right|2,448|| align=right|0,205|| align=right|2,26|| align=right|3,830||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85537)||1997 WP31|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,083|| align=right|13,59|| align=right|4,277||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85538)||1997 WW34|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,137|| align=right|6,20|| align=right|4,513||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85539)||1997 WG37|| align=right|13,8|| align=right|2,689|| align=right|0,051|| align=right|14,65|| align=right|4,409||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85540)||1997 WP37|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,103|| align=right|3,29|| align=right|4,402||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85541)||1997 WX37|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,212|| align=right|2,80|| align=right|3,693||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85542)||1997 WU41|| align=right|14,9|| align=right|2,668|| align=right|0,144|| align=right|7,46|| align=right|4,358||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85543)||1997 WP46|| align=right|15,8|| align=right|2,680|| align=right|0,207|| align=right|0,40|| align=right|4,387||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85544)||1997 WJ50|| align=right|15,5|| align=right|2,725|| align=right|0,071|| align=right|7,67|| align=right|4,497||MBA||28. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85545)||1997 WL55|| align=right|13,9|| align=right|3,134|| align=right|0,160|| align=right|18,79|| align=right|5,548||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85546)||1997 XH1|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,323|| align=right|3,07|| align=right|3,650||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85547)||1997 XF10|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,186|| align=right|8,17|| align=right|3,609||MBA||5. december 1997||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(85548)||1997 XX13|| align=right|15,3|| align=right|2,327|| align=right|0,243|| align=right|7,34|| align=right|3,549||MBA||4. december 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(85549)||1997 YH|| align=right|15,4|| align=right|2,464|| align=right|0,116|| align=right|7,17|| align=right|3,866||MBA||18. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85550)||1997 YW|| align=right|13,9|| align=right|2,640|| align=right|0,186|| align=right|11,41|| align=right|4,290||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85551)||1997 YZ1|| align=right|15,2|| align=right|2,358|| align=right|0,214|| align=right|3,20|| align=right|3,620||MBA||21. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85552)||1997 YR7|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,113|| align=right|13,95|| align=right|4,124||MBA||28. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85553)||1997 YK10|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,176|| align=right|8,06|| align=right|4,230||MBA||28. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85554)||1997 YF14|| align=right|15,7|| align=right|2,540|| align=right|0,162|| align=right|5,11|| align=right|4,047||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85555)||1997 YG14|| align=right|14,2|| align=right|2,620|| align=right|0,058|| align=right|13,61|| align=right|4,241||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85556)||1997 YV16|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,177|| align=right|2,45|| align=right|4,015||MBA||29. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85557)||1997 YY16|| align=right|15,0|| align=right|2,293|| align=right|0,162|| align=right|5,40|| align=right|3,472||MBA||30. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85558)||1998 AB3|| align=right|14,3|| align=right|3,200|| align=right|0,145|| align=right|9,47|| align=right|5,724||MBA||3. januar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|85559 Villecroze||1998 AC5|| align=right|15,6|| align=right|2,655|| align=right|0,089|| align=right|10,08|| align=right|4,327||MBA||8. januar 1998||Dominion||S. Banh
|-
|(85560)||1998 BN|| align=right|13,9|| align=right|2,974|| align=right|0,068|| align=right|9,94|| align=right|5,128||MBA||18. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(85561)||1998 BF2|| align=right|14,7|| align=right|2,725|| align=right|0,208|| align=right|16,80|| align=right|4,498||MBA||20. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85562)||1998 BC3|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,243|| align=right|3,27|| align=right|3,680||MBA||18. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85563)||1998 BF7|| align=right|15,3|| align=right|1,946|| align=right|0,122|| align=right|23,80|| align=right|2,713||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(85564)||1998 BU7|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,274|| align=right|13,24|| align=right|4,121||MBA||17. januar 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(85565)||1998 BD9|| align=right|15,2|| align=right|2,335|| align=right|0,068|| align=right|6,24|| align=right|3,568||MBA||25. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(85566)||1998 BM9|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,203|| align=right|0,86|| align=right|4,685||MBA||18. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85567)||1998 BU9|| align=right|15,6|| align=right|2,800|| align=right|0,045|| align=right|6,88|| align=right|4,684||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85568)||1998 BN14|| align=right|14,7|| align=right|2,587|| align=right|0,118|| align=right|10,52|| align=right|4,160||MBA||17. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85569)||1998 BG18|| align=right|15,6|| align=right|2,917|| align=right|0,048|| align=right|3,22|| align=right|4,981||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85570)||1998 BU20|| align=right|16,5|| align=right|2,636|| align=right|0,114|| align=right|6,50|| align=right|4,279||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85571)||1998 BV21|| align=right|13,7|| align=right|3,125|| align=right|0,358|| align=right|13,35|| align=right|5,524||MBA||23. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85572)||1998 BY28|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,168|| align=right|17,12|| align=right|5,546||MBA||25. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85573)||1998 CE|| align=right|15,1|| align=right|2,860|| align=right|0,046|| align=right|1,95|| align=right|4,837||MBA||1. februar 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(85574)||1998 CG|| align=right|15,3|| align=right|2,932|| align=right|0,063|| align=right|5,09|| align=right|5,019||MBA||1. februar 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(85575)||1998 DC1|| align=right|14,6|| align=right|3,138|| align=right|0,162|| align=right|13,06|| align=right|5,559||MBA||19. februar 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(85576)||1998 DH1|| align=right|15,4|| align=right|2,986|| align=right|0,128|| align=right|2,03|| align=right|5,160||MBA||19. februar 1998||Kleť||Klet
|-
|(85577)||1998 DC2|| align=right|13,9|| align=right|3,993|| align=right|0,208|| align=right|4,54|| align=right|7,977||HLD||21. februar 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(85578)||1998 DP13|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,322|| align=right|28,30|| align=right|4,328||MBA||26. februar 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(85579)||1998 DQ19|| align=right|16,5|| align=right|2,666|| align=right|0,102|| align=right|3,19|| align=right|4,352||MBA||24. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85580)||1998 DO20|| align=right|13,6|| align=right|2,634|| align=right|0,034|| align=right|13,94|| align=right|4,273||MBA||28. februar 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(85581)||1998 DZ20|| align=right|13,8|| align=right|2,561|| align=right|0,163|| align=right|13,40|| align=right|4,099||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85582)||1998 DW24|| align=right|15,3|| align=right|2,673|| align=right|0,183|| align=right|12,99|| align=right|4,370||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85583)||1998 EV10|| align=right|14,3|| align=right|2,795|| align=right|0,291|| align=right|9,25|| align=right|4,671||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85584)||1998 EN20|| align=right|15,2|| align=right|2,984|| align=right|0,066|| align=right|2,53|| align=right|5,154||MBA||3. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|85585 Mjolnir||1998 FG2|| align=right|21,6|| align=right|1,298|| align=right|0,357|| align=right|4,09|| align=right|1,479||APL PHA||21. marec 1998||Goodricke-Pigott||R. Tucker
|-
|(85586)||1998 FP8|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,189|| align=right|13,90|| align=right|4,353||MBA||21. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85587)||1998 FE14|| align=right|14,8|| align=right|3,105|| align=right|0,206|| align=right|13,84|| align=right|5,472||MBA||25. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(85588)||1998 FA15|| align=right|13,9|| align=right|2,627|| align=right|0,154|| align=right|14,69|| align=right|4,257||MBA||25. marec 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(85589)||1998 FE25|| align=right|13,7|| align=right|2,559|| align=right|0,207|| align=right|13,16|| align=right|4,094||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85590)||1998 FC39|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,171|| align=right|15,41|| align=right|5,377||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85591)||1998 FR46|| align=right|13,4|| align=right|2,715|| align=right|0,187|| align=right|27,20|| align=right|4,472||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85592)||1998 FN47|| align=right|14,7|| align=right|3,193|| align=right|0,049|| align=right|9,79|| align=right|5,704||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85593)||1998 FD57|| align=right|15,0|| align=right|3,047|| align=right|0,249|| align=right|3,35|| align=right|5,318||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85594)||1998 FT60|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,048|| align=right|5,98|| align=right|3,591||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85595)||1998 FB71|| align=right|14,2|| align=right|2,658|| align=right|0,156|| align=right|11,99|| align=right|4,333||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85596)||1998 FU77|| align=right|14,6|| align=right|3,101|| align=right|0,123|| align=right|9,05|| align=right|5,461||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85597)||1998 FF82|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,181|| align=right|12,65|| align=right|4,412||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85598)||1998 FZ86|| align=right|14,1|| align=right|2,239|| align=right|0,023|| align=right|10,16|| align=right|3,350||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85599)||1998 FX87|| align=right|15,7|| align=right|2,337|| align=right|0,086|| align=right|4,87|| align=right|3,572||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85600)||1998 FU93|| align=right|14,5|| align=right|3,117|| align=right|0,134|| align=right|13,93|| align=right|5,502||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85601)||1998 FU121|| align=right|14,8|| align=right|3,201|| align=right|0,155|| align=right|1,56|| align=right|5,725||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85602)||1998 FE122|| align=right|15,2|| align=right|2,467|| align=right|0,065|| align=right|6,15|| align=right|3,875||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85603)||1998 FV122|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,141|| align=right|11,78|| align=right|4,236||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85604)||1998 FT125|| align=right|14,8|| align=right|2,863|| align=right|0,096|| align=right|14,78|| align=right|4,844||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85605)||1998 FO132|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,231|| align=right|11,25|| align=right|5,692||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85606)||1998 FP139|| align=right|15,3|| align=right|3,190|| align=right|0,142|| align=right|2,43|| align=right|5,697||MBA||28. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85607)||1998 FV146|| align=right|14,9|| align=right|3,161|| align=right|0,099|| align=right|5,62|| align=right|5,618||MBA||25. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85608)||1998 GC7|| align=right|14,8|| align=right|2,950|| align=right|0,142|| align=right|16,59|| align=right|5,065||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85609)||1998 HZ8|| align=right|16,4|| align=right|2,310|| align=right|0,183|| align=right|7,51|| align=right|3,510||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85610)||1998 HC11|| align=right|15,6|| align=right|3,223|| align=right|0,106|| align=right|6,42|| align=right|5,785||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85611)||1998 HW16|| align=right|16,5|| align=right|2,439|| align=right|0,059|| align=right|8,02|| align=right|3,808||MBA||26. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85612)||1998 HL23|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,136|| align=right|11,57|| align=right|4,212||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85613)||1998 HC33|| align=right|14,3|| align=right|3,181|| align=right|0,145|| align=right|14,42|| align=right|5,672||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85614)||1998 HR36|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,168|| align=right|9,30|| align=right|5,592||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85615)||1998 HE37|| align=right|15,5|| align=right|2,440|| align=right|0,139|| align=right|3,56|| align=right|3,810||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85616)||1998 HA42|| align=right|14,5|| align=right|3,099|| align=right|0,107|| align=right|10,31|| align=right|5,454||MBA||24. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85617)||1998 HJ86|| align=right|16,1|| align=right|2,461|| align=right|0,145|| align=right|0,84|| align=right|3,860||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85618)||1998 HM102|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,127|| align=right|12,82|| align=right|4,246||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85619)||1998 HQ106|| align=right|15,8|| align=right|2,620|| align=right|0,258|| align=right|13,96|| align=right|4,240||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85620)||1998 HJ107|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,134|| align=right|6,71|| align=right|5,684||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85621)||1998 HS107|| align=right|15,7|| align=right|2,520|| align=right|0,119|| align=right|5,33|| align=right|4,000||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85622)||1998 HP122|| align=right|16,3|| align=right|2,241|| align=right|0,186|| align=right|7,95|| align=right|3,353||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85623)||1998 HL123|| align=right|14,0|| align=right|3,193|| align=right|0,201|| align=right|19,93|| align=right|5,704||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85624)||1998 HU138|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,106|| align=right|6,47|| align=right|3,719||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85625)||1998 HW140|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,244|| align=right|8,27|| align=right|5,500||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85626)||1998 HM141|| align=right|14,6|| align=right|2,434|| align=right|0,090|| align=right|14,59|| align=right|3,798||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85627)||1998 HP151|| align=right|7,4|| align=right|44,27|| align=right|0,089|| align=right|1,52|| align=right|295||CBW||28. april 1998||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(85628)||1998 KV2|| align=right|17,3|| align=right|1,594|| align=right|0,332|| align=right|13,04|| align=right|2,012||AMR||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85629)||1998 KW5|| align=right|14,8|| align=right|3,229|| align=right|0,176|| align=right|14,33|| align=right|5,800||MBA||24. maj 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85630)||1998 KP31|| align=right|14,7|| align=right|2,588|| align=right|0,144|| align=right|5,23|| align=right|4,162||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85631)||1998 KX49|| align=right|14,3|| align=right|2,790|| align=right|0,180|| align=right|15,11|| align=right|4,660||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85632)||1998 KV52|| align=right|14,2|| align=right|3,201|| align=right|0,101|| align=right|21,50|| align=right|5,727||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85633)||1998 KR65|| align=right|6,8|| align=right|43,50|| align=right|0,030|| align=right|1,19|| align=right|287||CBW||29. maj 1998||Cerro Tololo||G. Bernstein
|-
|(85634)||1998 LR2|| align=right|16,4|| align=right|2,266|| align=right|0,213|| align=right|6,02|| align=right|3,411||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85635)||1998 MV1|| align=right|15,5|| align=right|3,031|| align=right|0,121|| align=right|4,84|| align=right|5,276||MBA||20. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85636)||1998 MF5|| align=right|14,3|| align=right|3,028|| align=right|0,127|| align=right|6,34|| align=right|5,268||MBA||19. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85637)||1998 MO12|| align=right|14,5|| align=right|3,092|| align=right|0,135|| align=right|15,29|| align=right|5,437||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85638)||1998 ML35|| align=right|13,6|| align=right|3,160|| align=right|0,096|| align=right|20,66|| align=right|5,615||MBA||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85639)||1998 OU|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,229|| align=right|3,03|| align=right|3,502||MBA||20. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85640)||1998 OX4|| align=right|21,2|| align=right|1,583|| align=right|0,487|| align=right|4,52|| align=right|1,991||APL PHA||26. julij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85641)||1998 OR5|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,057|| align=right|14,14|| align=right|4,054||MBA||29. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85642)||1998 OS8|| align=right|15,9|| align=right|2,196|| align=right|0,186|| align=right|4,14|| align=right|3,253||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85643)||1998 OC10|| align=right|14,0|| align=right|3,219|| align=right|0,233|| align=right|16,38|| align=right|5,774||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85644)||1998 OH10|| align=right|14,5|| align=right|2,283|| align=right|0,198|| align=right|6,22|| align=right|3,448||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85645)||1998 OS11|| align=right|14,4|| align=right|2,782|| align=right|0,211|| align=right|9,51|| align=right|4,640||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85646)||1998 OT14|| align=right|14,8|| align=right|2,228|| align=right|0,196|| align=right|5,08|| align=right|3,325||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85647)||1998 PZ|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,163|| align=right|8,34|| align=right|3,270||MBA||14. avgust 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(85648)||1998 PF1|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,183|| align=right|16,82|| align=right|5,643||MBA||11. avgust 1998||Mallorca||A. Lopez
|-
|(85649)||1998 QZ1|| align=right|16,2|| align=right|2,226|| align=right|0,232|| align=right|3,23|| align=right|3,321||MBA||19. avgust 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(85650)||1998 QH6|| align=right|14,4|| align=right|3,215|| align=right|0,118|| align=right|15,54|| align=right|5,764||MBA||24. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85651)||1998 QR12|| align=right|15,8|| align=right|2,434|| align=right|0,237|| align=right|7,94|| align=right|3,797||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85652)||1998 QQ13|| align=right|13,8|| align=right|3,095|| align=right|0,199|| align=right|15,36|| align=right|5,445||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85653)||1998 QN16|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,245|| align=right|7,06|| align=right|3,502||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85654)||1998 QU17|| align=right|14,3|| align=right|3,192|| align=right|0,164|| align=right|5,58|| align=right|5,703||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85655)||1998 QS18|| align=right|15,5|| align=right|2,187|| align=right|0,210|| align=right|3,78|| align=right|3,234||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85656)||1998 QX18|| align=right|15,9|| align=right|2,202|| align=right|0,173|| align=right|4,30|| align=right|3,266||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85657)||1998 QJ20|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,148|| align=right|4,56|| align=right|3,442||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85658)||1998 QS28|| align=right|16,2|| align=right|2,754|| align=right|0,204|| align=right|8,82|| align=right|4,571||MBA||22. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85659)||1998 QU29|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,022|| align=right|6,37|| align=right|3,362||MBA||23. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85660)||1998 QX33|| align=right|13,7|| align=right|3,168|| align=right|0,140|| align=right|19,88|| align=right|5,637||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85661)||1998 QY36|| align=right|15,6|| align=right|2,221|| align=right|0,170|| align=right|4,75|| align=right|3,309||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85662)||1998 QL41|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,277|| align=right|12,22|| align=right|4,340||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85663)||1998 QX42|| align=right|15,9|| align=right|2,219|| align=right|0,155|| align=right|4,81|| align=right|3,305||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85664)||1998 QF43|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,168|| align=right|4,80|| align=right|3,237||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85665)||1998 QG46|| align=right|14,5|| align=right|3,163|| align=right|0,210|| align=right|2,50|| align=right|5,624||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85666)||1998 QP50|| align=right|15,4|| align=right|2,277|| align=right|0,116|| align=right|6,71|| align=right|3,435||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85667)||1998 QT52|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,225|| align=right|7,41|| align=right|5,566||MBA||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85668)||1998 QH53|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,311|| align=right|3,56|| align=right|4,211||MBA||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85669)||1998 QK55|| align=right|16,9|| align=right|2,332|| align=right|0,127|| align=right|3,81|| align=right|3,560||MBA||26. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(85670)||1998 QZ57|| align=right|17,3|| align=right|2,188|| align=right|0,152|| align=right|3,13|| align=right|3,237||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85671)||1998 QH67|| align=right|14,0|| align=right|3,156|| align=right|0,171|| align=right|26,91|| align=right|5,606||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85672)||1998 QS95|| align=right|14,0|| align=right|3,133|| align=right|0,130|| align=right|27,35|| align=right|5,546||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85673)||1998 QB102|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,111|| align=right|5,76|| align=right|3,542||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85674)||1998 QD103|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,182|| align=right|5,48|| align=right|3,492||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85675)||1998 RC2|| align=right|13,9|| align=right|3,168|| align=right|0,147|| align=right|12,76|| align=right|5,639||MBA||3. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(85676)||1998 RT2|| align=right|16,7|| align=right|2,430|| align=right|0,135|| align=right|0,67|| align=right|3,788||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85677)||1998 RU2|| align=right|16,7|| align=right|2,388|| align=right|0,138|| align=right|0,97|| align=right|3,689||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85678)||1998 RZ7|| align=right|15,8|| align=right|2,241|| align=right|0,229|| align=right|5,36|| align=right|3,354||MBA||12. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85679)||1998 RA15|| align=right|15,3|| align=right|3,095|| align=right|0,143|| align=right|1,30|| align=right|5,445||MBA||15. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85680)||1998 RS21|| align=right|15,4|| align=right|3,011|| align=right|0,097|| align=right|1,17|| align=right|5,224||MBA||15. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85681)||1998 RR25|| align=right|15,2|| align=right|2,387|| align=right|0,122|| align=right|14,00|| align=right|3,687||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85682)||1998 RJ29|| align=right|15,9|| align=right|2,202|| align=right|0,217|| align=right|5,72|| align=right|3,268||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85683)||1998 RE32|| align=right|16,4|| align=right|2,368|| align=right|0,190|| align=right|2,65|| align=right|3,644||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85684)||1998 RN41|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,191|| align=right|3,92|| align=right|3,340||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85685)||1998 RT42|| align=right|15,5|| align=right|2,280|| align=right|0,067|| align=right|6,99|| align=right|3,442||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85686)||1998 RC44|| align=right|16,6|| align=right|2,563|| align=right|0,204|| align=right|5,38|| align=right|4,102||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85687)||1998 RF55|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,128|| align=right|5,99|| align=right|3,470||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85688)||1998 RN55|| align=right|15,8|| align=right|2,213|| align=right|0,172|| align=right|3,37|| align=right|3,291||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85689)||1998 RT55|| align=right|15,0|| align=right|2,787|| align=right|0,081|| align=right|3,37|| align=right|4,652||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85690)||1998 RG56|| align=right|16,4|| align=right|2,370|| align=right|0,234|| align=right|2,54|| align=right|3,649||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85691)||1998 RH57|| align=right|15,8|| align=right|2,628|| align=right|0,165|| align=right|3,12|| align=right|4,261||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85692)||1998 RQ57|| align=right|14,7|| align=right|2,730|| align=right|0,130|| align=right|17,39|| align=right|4,509||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85693)||1998 RK59|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,152|| align=right|4,80|| align=right|3,423||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85694)||1998 RK60|| align=right|14,4|| align=right|2,697|| align=right|0,033|| align=right|12,37|| align=right|4,428||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85695)||1998 RE61|| align=right|16,6|| align=right|2,480|| align=right|0,171|| align=right|11,36|| align=right|3,904||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85696)||1998 RU62|| align=right|15,7|| align=right|2,277|| align=right|0,153|| align=right|5,95|| align=right|3,436||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85697)||1998 RG68|| align=right|15,6|| align=right|2,235|| align=right|0,195|| align=right|4,95|| align=right|3,340||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85698)||1998 RB69|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,140|| align=right|2,16|| align=right|3,467||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85699)||1998 RX69|| align=right|16,5|| align=right|2,383|| align=right|0,202|| align=right|2,75|| align=right|3,678||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85700)||1998 RT70|| align=right|15,0|| align=right|2,733|| align=right|0,015|| align=right|5,86|| align=right|4,518||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85701)||1998 RV73|| align=right|14,8|| align=right|2,524|| align=right|0,111|| align=right|3,96|| align=right|4,009||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85702)||1998 RA74|| align=right|15,5|| align=right|2,256|| align=right|0,149|| align=right|7,61|| align=right|3,387||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85703)||1998 RC75|| align=right|14,3|| align=right|3,100|| align=right|0,134|| align=right|11,99|| align=right|5,456||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85704)||1998 SV19|| align=right|16,5|| align=right|2,541|| align=right|0,165|| align=right|2,42|| align=right|4,049||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85705)||1998 SO21|| align=right|16,1|| align=right|2,212|| align=right|0,206|| align=right|2,53|| align=right|3,290||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85706)||1998 SB27|| align=right|16,6|| align=right|2,209|| align=right|0,195|| align=right|1,35|| align=right|3,283||MBA||20. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85707)||1998 SU33|| align=right|15,2|| align=right|2,284|| align=right|0,242|| align=right|25,92|| align=right|3,452||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85708)||1998 SL35|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,170|| align=right|5,00|| align=right|3,415||MBA||27. september 1998||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; K. Wefel
|-
|(85709)||1998 SG36|| align=right|16,0|| align=right|1,646|| align=right|0,338|| align=right|24,85|| align=right|2,112||AMR||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85710)||1998 SP38|| align=right|16,6|| align=right|2,573|| align=right|0,180|| align=right|11,08|| align=right|4,126||MBA||23. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85711)||1998 SP43|| align=right|16,0|| align=right|2,309|| align=right|0,184|| align=right|6,64|| align=right|3,508||MBA||25. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85712)||1998 SA45|| align=right|16,5|| align=right|2,284|| align=right|0,100|| align=right|1,22|| align=right|3,451||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(85713)||1998 SS49|| align=right|15,8|| align=right|1,925|| align=right|0,640|| align=right|10,77|| align=right|2,670||APL PHA||29. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85714)||1998 SU49|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,157|| align=right|26,34|| align=right|4,118||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85715)||1998 SB54|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,141|| align=right|2,81|| align=right|3,468||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85716)||1998 SG56|| align=right|13,0|| align=right|3,173|| align=right|0,019|| align=right|12,22|| align=right|5,650||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85717)||1998 SY56|| align=right|15,0|| align=right|2,348|| align=right|0,164|| align=right|5,24|| align=right|3,597||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85718)||1998 SG58|| align=right|16,2|| align=right|2,336|| align=right|0,124|| align=right|6,76|| align=right|3,569||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85719)||1998 SV59|| align=right|15,6|| align=right|2,652|| align=right|0,210|| align=right|3,37|| align=right|4,319||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85720)||1998 SK60|| align=right|15,4|| align=right|2,558|| align=right|0,316|| align=right|5,75|| align=right|4,091||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(85721)||1998 SL63|| align=right|16,1|| align=right|2,225|| align=right|0,169|| align=right|6,76|| align=right|3,318||MBA||29. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85722)||1998 SX63|| align=right|15,3|| align=right|3,068|| align=right|0,151|| align=right|5,76|| align=right|5,373||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85723)||1998 SH67|| align=right|16,6|| align=right|2,346|| align=right|0,174|| align=right|5,84|| align=right|3,593||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85724)||1998 SN68|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,230|| align=right|7,82|| align=right|4,156||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85725)||1998 SV68|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,104|| align=right|5,74|| align=right|3,745||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85726)||1998 SF71|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,147|| align=right|2,06|| align=right|3,310||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85727)||1998 SC75|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,214|| align=right|6,52|| align=right|3,570||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(85728)||1998 SR75|| align=right|17,9|| align=right|2,137|| align=right|0,158|| align=right|2,37|| align=right|3,124||MBA||17. september 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(85729)||1998 SV76|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,069|| align=right|5,28|| align=right|4,492||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85730)||1998 SQ77|| align=right|16,1|| align=right|2,185|| align=right|0,217|| align=right|3,72|| align=right|3,230||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85731)||1998 SP80|| align=right|15,9|| align=right|2,280|| align=right|0,183|| align=right|4,60|| align=right|3,442||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85732)||1998 SJ82|| align=right|14,8|| align=right|3,060|| align=right|0,044|| align=right|7,75|| align=right|5,353||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85733)||1998 ST90|| align=right|15,9|| align=right|2,662|| align=right|0,060|| align=right|3,16|| align=right|4,341||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85734)||1998 SK92|| align=right|16,3|| align=right|2,293|| align=right|0,171|| align=right|2,56|| align=right|3,472||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85735)||1998 SF95|| align=right|15,2|| align=right|2,222|| align=right|0,167|| align=right|6,34|| align=right|3,312||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85736)||1998 SW96|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,164|| align=right|11,94|| align=right|4,568||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85737)||1998 SE98|| align=right|16,3|| align=right|2,443|| align=right|0,124|| align=right|6,01|| align=right|3,817||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85738)||1998 SZ103|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,126|| align=right|5,47|| align=right|3,523||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85739)||1998 SF105|| align=right|17,4|| align=right|2,353|| align=right|0,181|| align=right|3,60|| align=right|3,608||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85740)||1998 SO106|| align=right|16,4|| align=right|2,226|| align=right|0,205|| align=right|5,34|| align=right|3,320||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85741)||1998 SL107|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,085|| align=right|6,54|| align=right|3,548||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85742)||1998 SM111|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,067|| align=right|6,49|| align=right|3,543||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85743)||1998 SU113|| align=right|16,8|| align=right|2,405|| align=right|0,179|| align=right|5,52|| align=right|3,728||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85744)||1998 SG117|| align=right|15,5|| align=right|2,213|| align=right|0,225|| align=right|3,10|| align=right|3,291||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85745)||1998 SH127|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,184|| align=right|12,11|| align=right|4,269||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85746)||1998 SP130|| align=right|15,9|| align=right|2,273|| align=right|0,139|| align=right|5,67|| align=right|3,427||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85747)||1998 SL132|| align=right|15,7|| align=right|2,241|| align=right|0,173|| align=right|4,96|| align=right|3,354||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85748)||1998 SK138|| align=right|16,6|| align=right|2,373|| align=right|0,220|| align=right|2,69|| align=right|3,654||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85749)||1998 SH140|| align=right|16,3|| align=right|2,558|| align=right|0,187|| align=right|3,62|| align=right|4,091||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(85750)||1998 SE141|| align=right|15,7|| align=right|2,573|| align=right|0,172|| align=right|13,01|| align=right|4,128||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov